

Struttura del Casato 
Struttura incompleta.

Tavole analitiche

Linea originaria

Grimaldi di Val di Massa e Bueil

Grimaldi di Antibes

Grimaldi di Monaco

Grimaldi di Busca

Grimaldi del Poggetto

Linea di successione

Note

Voci correlate
 Palazzo dei Principi di Monaco
 Principato di Monaco
 Sovrani del Principato di Monaco

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 

Grimaldi
Principato di Monaco
Grimaldi